Хрисипп ():

 Хрисипп — древнегреческий философ.
 Хрисипп — персонаж древнегреческой мифологии, побочный сын Пелопа.